Les termes anglais ,  ou  (signifiant « point chaud »), peut faire référence à :
 une infection de la peau aussi appelée pyodermite, notamment chez les chiens ;
 une borne Wi-Fi, servant point d'accès à Internet sans fil ;
 HotSpot, une machine virtuelle d'Oracle ;
 un hotspot en Europe, une approche européenne améliorant le procédé servant à identifier, enregistrer et prendre les empreintes digitales des migrants arrivant.

Mais également:
 un point chaud, zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant une grande richesse de biodiversité et particulièrement menacée par l'activité humaine ;
 un point chaud, une région à la surface d'une planète, d'étendue limitée et dont l'activité volcanique intense est due à des remontées chaudes de manteau ;
 voir les autres homonymies de point chaud.

 Hot Spot, un film américain de Dennis Hopper, sorti en 1990 ;
 Hot Spot, la bande originale du film de Dennis Hopper, sortie en 1990 ;
 Hotspot, un album du groupe britannique Pet Shop Boys sorti en 2020.